

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 4 podstawowe
 Stary Młyn – część miasta Końskie
 Stary Młyn – część miasta Zakopane
 Stary Młyn – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Stary Młyn – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Stary Młyn – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Stary Młyn – osada wsi Kolonia Ostrowicka w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Stary Młyn – część wsi Będargowo w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud
 Stary Młyn – część wsi Makoszyn w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bieliny
 Stary Młyn – część wsi Rogów w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Końskie
 Stary Młyn – część wsi Rychlik w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Stary Młyn – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz

Inne 
 Stary Młyn – posterunek odgałęźny, element Poznańskiego Węzła Kolejowego